ARMC4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 044 амінокислот, а молекулярна маса — 115 679.

Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки